Селлано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, в провинции Перуджа.

Население составляет 1165 человек (2008 г.), плотность населения составляет 14 чел./км². Занимает площадь 86 км². Почтовый индекс — 6030. Телефонный код — 0743.

Покровителем коммуны почитается святой  Северин, празднование 8 июня .

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sellano.pg.it

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики